Lillkyrka församling kan syfta på:

Lillkyrka församling, Linköpings stift – en församling i Linköpings stift inom Svenska kyrkan i Linköpings kommun
Lillkyrka församling, Uppsala stift – en församling i Uppsala stift i Enköpings kommun i Uppsala län
Lillkyrka församling, Strängnäs stift – en församling i Strängnäs stift i Örebro kommun